Missethon ist der Familienname von:

 Hannes Missethon (* 1959), österreichischer Politiker 
 Josef Missethon (* 1965), österreichischer Unternehmer